Момбелли () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Момбелли, Доменико (1755—1835) — итальянский оперный тенор и композитор.
 Момбелли, Николай Александрович (1823—1902) — русский офицер, петрашевец.
 Момбелли, Эрнесто (1867—1932) — итальянский генерал, губернатор Киренаики.
 Момбелли, Эстер (1792 — ?) — итальянская оперная певица.